Тур де Франс — второй (после Одноэтажной Америки) 13-серийный документальный фильм, созданный съёмочной группой Владимира Познера в партнерстве с Иваном Ургантом и на этот раз посвященный Франции. Основные съёмки вели летом и осенью 2009 года. Премьерная серия на Первом канале прошла 13 июля 2010. Затем фильм транслировали (еженедельно) с 5 сентября 2010 года по 26 января 2011 года.

После премьеры на Первом, как и в случае с «Одноэтажной Америкой», выпустили в продажу DVD-версию фильма (2011 г., аналогична телевизионной).

Сюжет 
«Тур де Франс» — это большое путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта по Франции. В основе сюжета теперь нет задачи повторить чье-либо путешествие (как в случае с «Одноэтажной Америкой»), а потому Владимир Познер сам составлял маршрут по карте Франции. Ведущие путешествуют на машине, велосипедах и вертолетах. В нескольких сериях их сопровождает молодой француз Робан.

Ведущие начинают путешествие в Париже и двигаются на юг, проезжают Ривьеру и двигаются на север. Посещают города и городки страны. Её самые интересные места освещают отдельно. Кроме того, в каждой серии ведущие беседуют с известными и не очень французами (в том числе с эмигрантами, живущими во Франции), сравнивают жизнь во Франции и в России.

Концепция и главный вопрос фильма 

Основная задача и концепция фильма — рассказать зрителю о Франции языком жизни самих французов.

Главный вопрос фильма — что такое «L'Art de Vivre» — «Искусство Жить (по-французски)»?

Ведущие 
 Владимир Познер — российский тележурналист
 Иван Ургант — российский актёр и телеведущий

Трансляция 
Премьера состоялась 5 сентября 2010 года на Первом канале телепередача выходила по воскресеньям.
Предварительный показ 0 серии на Первом канале состоялся 13 июля 2010 года в рамках «французской недели». 0 серия представляет собой выборку из одиннадцатисерийного проекта.

Серии

Примечания

Ссылки 
 «Тур де Франс» на сайте Первого канала
 «Тур де Франс» Владимира Познера и Ивана Урганта
 Урганта и Познера во Франции за превышение скорости штрафовали 30 раз!
 Владимир Познер: «Тур де Франс. Путешествие по Франции с Иваном Ургантом»
 Владимир Познер: «Если не смогу работать в России, уеду во Францию»

Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2011 году
Телепередачи Первого канала
Документальные телесериалы России
Фильмы Владимира Познера
Телепередачи про путешествия
Иван Ургант